

Ягул — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Ягул — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Ягул — присілок, Кізнерський район, Удмуртія
 Ягул — залізнична станція на залізниці Казань-Єкатеринбург

Див. також 
 Ягулка